Morriston kan syfta på följande:

 Morriston, Florida, ort i USA
 Morriston, Swansea, community i Wales, Storbritannien